Toponímia:
 Pino  o Pinu , municipi francès al departament d'Alta Còrsega 
 Pino d'Asti, municipi al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia)
 O Pino, municipi a la província de la Corunya a Galícia 
 Pino del Oro, municipi a la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 El Pino de Tormes, municipi a la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Pino del Río, municipi a la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Pino I Ordelaffi, fill de Teobald I membre de la noble família forlinesa dels Ordelaffi 
 Pino II Ordelaffi, fill de Giovanni Ordelaffi, germà de Sinibald I, i de Tadea Malatesta eliminar
 Pino III Ordelaffi (1440-1480), fill d'Antoni I Ordelaffi a qui succeí a la senyoria de Forlì el 1448, sota regència de la seva mare Caterina
 Álvaro Pino Couñago (Fontenla, Ponteareas, província de Pontevedra, 1956), ciclista espanyol 
 Antonio del Pino Chica (Cadis, 1969), futbolista andalús que ocupava la posició de davanter 
 Aureliano del Pino (Granada, ~1863-mort abans del 1892), guitarrista andalús 
 Aurelio de Pino Gómez (Riaza, Segòvia, 1888 - Madrid, 1971), eclesiàstic i bisbe de Lleida durant vint anys 
 Domenico Pino (1760, Milà – 1826, Como), militar llombard que serví com a general de divisió en la Grande Armée 
 Eloi Pino (Sant Llorenç de la Salanca, 1845 - Mas Pino, Sant Llorenç, 1907) 
 Javier del Pino González (Madrid, 1980), futbolista 
 Joaquín del Pino y Rozas (Baena, Còrdova, 1729 - Buenos Aires, 1804), enginyer, militar i polític espanyol, que va ocupar diversos càrrecs importants en temps de l'administració colonial d'Amèrica 
 Juan del Pino Díaz
 Lorenzo del Pino Morales (Sevilla, 1974), futbolista andalús que ocupa la posició de davanter 
 Marco Pino, Marco dal Pino o Marco di Pino (1521-1583), pintor italià del període renaixentista i manierista
 Rafael del Pino y Moreno (Madrid, 1920- 2008), empresari espanyol que va ser considerat com una de les persones més riques del món
 Miscel·lània:
 Gran Premi Pino Cerami, competició ciclista belga que es disputa anualment a la província de l'Hainaut 
 Fàbrica de fils El Pino